

Patronyme 

 Edme-Paul-Marcellin Longueville (1785-1855), helléniste et philologue français ;
 Charles Longueville (1829-après 1882), peintre et officier de marine français ;
 Famille ducale de Longueville ;
 Michel Longueville, (1946-), joueur de basket-ball français.

Toponyme

en  
 Longueville, un hameau de Chaumont-Gistoux située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon
 Longueville, hameau de la commune de Durbuy

en  
 Longueville, commune française du Calvados
 Longueville, commune française de Lot-et-Garonne
 Longueville, commune française de la Manche
 Longueville, commune française du Pas-de-Calais
 Longueville, commune française de Seine-et-Marne
 Longueville-sur-Aube, commune française de l'Aube
 Longueville-sur-Scie, commune française de la Seine-Maritime
 La Chapelle-Longueville,  commune française de l'Eure
 Comté puis duché de Longueville 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France